

Patronymes

 Bernard Turreau (1672-1731), sculpteur français ;
 Louis-Marie Turreau (1756-1816), général français de la Révolution et de l'Empire, connu pour avoir dirigé les colonnes infernales (ou colonnes Turreau) pendant les guerres de Vendée ;
 Louis Turreau (1761-1797), député sous la Convention, cousin du précédent.

Autre
 Lac Turreau, un lac du Grand Nord du Québec, traversé par la Grande rivière de la Baleine.